Scream kan syfta på:

Inom film 
 Scream (filmserie) – en serie amerikanska skräckfilmer
  Scream (1996) – den första filmen i serien
 Scream 2 – 1998
 Scream 3 – 2000
 Scream 4 – 2011
 Scream (film, 2022) – en amerikansk skräckfilm från 2022
 Scream (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2015

Inom musik 
Scream (musikalbum av Melody Club) – ett musikalbum från 2006 av Melody Club
Scream (musikalbum av Tokio Hotel) – ett musikalbum från 2007 av Tokio Hotel
Scream (musikalbum av Chris Cornell) – ett musikalbum från 2009 av Chris Cornell
Scream (musikalbum av Ozzy Osbourne) – ett musikalbum från 2010 av Ozzy Osbourne
Scream (musikgrupp) – ett band med bland annat Dave Grohl
Scream/Childhood – en låt från 1995 av Janet Jackson och Michael Jackson
 Scream (sång av Sergej Lazarev) – en låt framförd av den ryska sångaren Sergej Lazarev
Scream (sång av Timbaland) – en låt av Timbaland, Keri Hilson och Nicole Scherzinger
Scream (sång av Kelis) – en låt av Kelis